Doc.dr.sc. Albino Jović – liječnik, internist i kardiolog, primarijus, dugogodišnji šef Internog Odjela OB Zadar, voditelj Kardiološkog odjela i utemeljitelj invazivne kardiološke dijagnostike u Zadru.

Životopis 

Rođen je u Zadru 22.veljače 1950. kao četvrto, posljednje dijete Marije rođ. Petani i Nikole Božidara Jovića. Osnovnu školu pohađao je u Arbanasima, a gimnaziju prirodnog smjera u Zadru završio je 1968. godine. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 1973. Iste godine započeo je obavezni pripravnički staž u Općoj Bolnici Zadar. Specijalizaciju iz interne medicine započeo je 1977. godine i završio 1981. u Zagrebu. Subspecijalizaciju iz kardiologije završio je 1984. godine također u Zagrebu. Magistrirao je 1985., a doktorsku disertaciju obranio1989. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Naslov Primarius priznat mu je odlukom Ministarstva zdravstva 1995. godine. Sudjelovao je na brojnim edukacijskim programima, te na domaćim i međunarodnim simpozijima i kongresima iznosio rezultate vlastitih zapažanja i ispitivanja prvenstveno iz područja kardiologije. Bio je voditelj znanstveno-istraživačkog projekta Ministarstva za znanost RH, te odgovorni voditelj nekoliko međunarodnih kliničkih studija iz područja kliničke kardiologije. Mentor je jedne doktorske disertacije i dugogodišnji član Povjerenstva za lijekove u Općoj bolnici Zadar. Za svoj dugogodišnji rad u području kardiologije i kardiovaskularnih bolesti dodijeljena su mu brojna priznanja, od kojih ističe Nagradu grada Zadra za 2003. godinu.

Član je Hrvatskoga Kardiološkog Društva i aktivan u upravnim tijelima HKD, radne skupine za aritmije i radne skupine za elektrostimulaciju srca HKD-a, Associazione Italiana di Aritmologia e Cardiostimulazione (AIAC), Mediteranian Society for Pacing and Electrophysiology (MESPE) i radne skupine za elektrostimulaciju Europskog Kardiološkog Društva (ESC), te Njujorške akademije znanosti. Od 1999. god. jedan je od osnivača, te vrlo aktivan član Rotary Cluba Zadar.

Kardiološki rad i karijera 

Godine 1986. svoje je opredjeljenje za modernu i invazivnu kardiologiju dodatno potvrdio i usmjerio boravkom na Karolinska Institutu u Stockholmu, gdje je boravio šest mjeseci na temelju   znanstvenog programa edukacije iz područja kardiologije, osobito aritmologije. Godine 1987. izabran je za rukovoditelja Odjela za Internu medicinu, kao najmlađi voditelj jednog od kliničkih Odjela u povijesti OB Zadar. 
Sa svojim je suradnicima modernizirao dijagnostiku u kardiološkom laboratoriju i intenzivni rad u Koronarnoj Jedinici, te uz modernu opremu postavio uvjete za daljni razvoj kardiologije u smjeru invazivne dijagnostike i terapije.
Godine 1987. implantirao je prvi elektrostimulator srca. Utemeljio je invazivnu kardiologiju i napravio još 1994 god. prvu kateterizaciju srca i koronarografiju,a nakon nekoliko godina usavršavanja koronarografske dijagnostike, sa svojim   suradnicima svakodnevno radi elektivne koronarografije i koronarografske intrevencije kao i primarnu angioplastiku u akutnom infarktu srca. Tih je godina zaslužan za uvođenje u svakodnevnu kliničku praksu tzv.  primarne perkutane angioplastike (PCI ) u bolesnika s akutnim infarktom srca, pa je OB Zadar njegovom zaslugom uključena u tzv. Hrvatsku mrežu za PCI u akutnom infarktu srca, što je značajno unaprijedilo liječenje i skrb za bolesnike s infarktom srca.
Od 1995. do 1998. godine u okviru suradnje između Opće Bolnice Zadar i Franciscan Health System -Hospitals u USA intenzivno se dalje educira i zajedno s članovima svoga tima iz kardiološkog laboratorija u više navrata boravi u USA i ugošćuje kolege suradnike na zajedničkom projektu unapređenja invazivne kardiološke struke u Općoj bolnici Zadar. Donacijama vrlo moderno oprema neinvazivni i invazivni dio kardiološkog kaboratorija,pa je u razdoblju od 2000. – 2002.god. stvorio odlične uvjete za invazivnu-interventnu elektrofiziologiju i izveo prve zahvate (RF ablacije) u bolesnika s tahikardnim poremećajima ritma, te prve implantacije kardioverter-defibrilatora (ICD) ).Zbog visokog stručnog interesa i osobite sklonosti za   elektrofiziologiju, dijagnostiku i liječenje   srčanih aritmija (inicirano daleke 1986. god. specijalizacijom na Karolinska Institutu u Stockholmu, formirao je solidan tim mladih liječnika s usmjerenjem za ovaj dio kadiologije. Aktiviranjem donacija zadarskih gospodarstvenika, obogatio je vrlo skupom opremom kateterizacijski laboratorij za dijagnostiku i za   tzv. radiofrekventnu  (RF) ablacijom,  liječenje najsloženijih srčanih aritmija. 
Godine 2009. uz suradnju kolega kardiologa iz inozemstva,  te potporu mladih kardiologa iz vlastitog tima učinjeni su prvi zahvati RF ablacije za   fibrilaciju atrija u našoj zemlji. Mnogobrojni   bolesnici iz čitave Hrvatskeaše počeli su dolaziti radi takvih zahvata na liječenje u OB Zadar. Posljednjih godina je vrlo aktivan u organiziranju edukacijskih stručnih,simpozija u Zadru i Bolnici, pa je u 8. mj 2003, 11.mj. 2009., te u 9. i 11. mj. 2010.god. sa svojim suradnicima organizirao vrlo prestižne kardiološke Simpozije s međunarodnim sudjelovanjem uz impresivne videoprijenose zahvata iz Kateterizacijskog laboratorija iz Bolnice u udaljene dvorane.

Radovi 
Objavio je preko 110 stručnih i znanstvenih radova, te nekoliko poglavlja u knjigama, a sudjelovao je na brojnim edukacijskim programima, te na domaćim i međunarodnim simpozijima i kongresima iznosio rezultate vlastitih zapažanja i ispitivanja prvenstveno iz područja kardiologije. 

 Magistarski rad pod naslovom: "Faktori koji doprinose nastanku rupture srca u akutnom infarktu", obranio je na Sveučilištu u Zagrebu 4. studenoga 1985. godine.
 Doktorsku disertaciju pod naslovom: "Prevencija muralnih tromba u akutnom infarktu miokarda" obranio je na Sveučilištu u Zagrebu 10. svibnja 1989. godine.
 Glavni istraživač u znanstvenom projektu: Mogućnosti transezofagealne kardiološke dijagnostike i terapije.
 Znanstvenoistraživačko zvanje- znanstveni asistent,  kao znanstveni asistent u znanstvenom području "Medicina" registriranje pod M/br. 126522 od 11.travnja 1990.godine.

Stručna usavršavanja iz područja kardiologije 
 Edukacija iz kardiologije osobito elektrofiziologije i srčanih aritmija u Huddinge bolnici i Karolinska bolnici, Karolinska Instituta u Stockholmu od 1.1. 1986 do 30.06.1986.god. na temelju natječaja Ministarstva za znanost RH, uz izbor organizacijsku i materijalnu potporu Švedskog Instituta za znanost i međunarodnu znanstvenu suradnju.
 1997., 1998., 2001. i 2002. po 2 tjedna edukacija iz elektrofiziologije srca i invazivne kardiologije, u bolnicama Mt Aray i Good Samaritan u Cincinnati,Ohio, USA. IKEM, Prag 2003, 2 tj edukacije iz invazivne i interventne kardiologije.
 Naslov Primarijus priznat mu je odlukom Ministarstva Zdravstva 15. ožujka 1995.godine.

Popis objavljenih radova 
	1.		Jović A, Dujella J. Masivni infarkt desne klijetke srca. Liječ Vjesn 1979; 100:489-90.
	2.		Jović A, Štetić V, Dujella J. Disekantna aneurizma aorte. Med Jad 1978; 10:175-82.
	3.		Jović A.Prikaz bolesnika s uznapredovalim komplikacijama uričke dijateze. Med Jad 1979;ll:90-2.
	4.		Dujella J, Jović A, Štetić V. Nebkaterijski trombotički endokarditis. Liječ Vjesn 1979;101:33-6
	5.		Jović A, Dujella J. Kongestivna kardiomiopatija. Medicina 1979;16:ll-3.
	6.		Jović A, Nekić D, Dujella J. Serumske vrijednosti alkalne fosfataze u bolesnika s primarnim i metastatskim karcinomom,te cirozom jetre. U: Zbornik radova simpozija o laboratorijskoj dijagnostici bubrežnih i jetrenih bolesti i simpozija o zaštiti čovjekove sredine,Portorož 18-21 travnjal979;151-3.
	7.		Jović A, Dujella J. Ruptura srca u toku akutnog infarkta. Med Jad 1980; 12:47-52.
	8.		Jović A, Dujella J. Ruptura interventrikularnog septuma u toku akutnog infarkta srca. Med Pregl 1981;34:159-62.
	9.		Misjak M, Jović A, Sekso M. Primarni aldosteronizam-suvremene dijagnostičke mogućnosti. Anali Klin Bol Dr M.Stojanović 1981;20:36-42.
	10.		Dujella J, Štetić V, Jović A. Mvocarditis tuberculosa. Med Jad 1982; 14:25-30.
	11.		Jović A, Dujella J, Matas Ž. Ruptura papilarnog mišića u toku akutnog infarkta srca. Med Pregl 1982;35:127-30.
	12.		Jović A. Tamponada srca. Med Jad 1983;15:77-88.
	13.		Jović A. Sinkopa karotidnog sinusa. Liječ Vjesn 1983;105:19-21.
	14.		Jović A, Mazzi A. Amiodarone i opstruktivna bolest pluća. Med Jad 1983;15:93-6.
	15.		Jović A, Dujella J. Tamponada srca kao uzrok smrti naših bolesnika s akutnim infarktom.U : Zbornik radova 9.zajedničkog sastanka kardioloških sekcija ZLH i SLD, Split 6-8.1istopada 1983;121.
	16.		Jović A, Dujella J, Matas Ž, Nekić D. Disekantna aneurizma uzlazne aorte kao uzrok smrti naših bolesnika. U: Zbornik radova simpozija Novine u kardiologiji Ohrid 29-30. svibnja 1984;359.
	17.		Jović A, Radoš G, Nekić D. Aneurizma i fistula sinusa Valsalve. Medicina 1985;21:101-4.
	18.		Jović A, Nekić D, Radoš G, Bilić M, Vabušek M. Bolest sisnusnog čvora-naše dijagnostičke mogućnosti. Med Jad 1986;16:55-61.
	19.		Jović A, Nekić D, Radoš G. Bilić M,Matas Ž. Mjerenje minutnog volumena srca bioimpedantnom metodom. U: Zbornik radova X sastanka SLD i ZLH, Beograd 21-24.1istopada 1987;219.
	20.		Jović A, Gnjatović D, Miljak I. Rizik nekardijalnih operacija i anestezije u srčanih bolesnika. Med Jad 1987; 12:45-50.
	21.		Matas Ž, Jović A, Nekić D, Bilić M, Radoš G. Klinički značaj ST depresije u prekordijalnim odvodima kod dijafragmalnog infarkta. U : Zbornik radova X sastanka SLD i ZLH, Beograd 2l-24.1istopada 1987;84.
	22.		Jović A. Ezofagealni elektrokardiogram. Med Jad 1988;18:29-33.
	23.		Matas Ž, Knežević A, Jović A,Bilić M,Radoš G, Nekić D. Komplikacije liječenja intravenoznom streptokinazom kod bolesnika s akutnim infarktom miokarda.Kardiologija 1989 Supl. 1:641.
	24.		Jović A, Dujella J.Aortalna valvularna mana u progresivnoj sistemskoj sklerozi. Med Jad 1989; 19:145-51
	25.		Nekić D, Jović A, Bilić M, Radoš G, Matas Ž. Srčane aritmije kod bolesnika na kroničnoj hemodijalizi. Kardiologija
1989 Supl. 1:143.
	26.		Jović A, Nekić D, Matas Ž, Radoš G, Bilić M, Cvijetković M. Muralni trombi u akutnom infarktu miokarda. Kardiologija 1989 Supl. 1:653.
	27.		Jović A, Baturić P, Bubičić J, Savić Z. Mjerenje cerebralne cirkulacije transkranijalnim Dopplerom u bolesnika s ventrikularnom elektrostimulacijom srca. U :Zbornik radova 3. Jugoslavenskog simpozija o elektrostimulaciji srca, Bled 10-12.svibnja 1990.
	28.		Jović A, Dujella J, Rudar M, Savić Z. Faktori koji pridonose nastanku rupture srca u akutnom infarktu. Liječ Vjesn 1991;113:66-70.
	29.		Jović A, Nekić D, Radoš G, Knežević A Vrijednost bipolarnog modificiranog inferiornog odvoda u otkrivanju dijafragmalne ishemije miokarda Holterom. Liječ Vjesn 1991 Supl. 1:24.
	30.		Nekić D, Jović A, Radoš G, Knežević A Transezofagusna atrijska stimulacija-dijagnostičke i terapijske mogućnosti. Liječn Vjesn 1991 Supl. 1:24.
	31.		Jović A, Radoš G, Nekić D, Knežević A. Naša iskustva s transtelefonskim EKG aritmija monitorom Medtronic 4240. Liječ Vjesn 1991 Supl. 1:23.
	32.		Jović A, Bubičić J, Nekić D, Sokolić J. Migracija stranog tijela-krhotine granate iz donje šuplje vene u desnu srčanu klijetku.Prikaz bolesnika. U : Zbornik radova 1.kongresa HKD Opatija 22-24. travnja 1993;5.
	33.		Knežević A, Jović A, Nekić D, Radoš G, Nekić-Borčilo M. Tilt-table test u dijagnostici vazovagalne sinkope. U: Zbornik radova 1. kongresa HKD, Opatija 22-24. travnja 1993;45.
	34.		Nekić D, Jović A, Radoš G, Knežević A, Nekić-Borčilo M. Transezofagusna brza atrijska stimulacija za prekidanje undulacije atrija. U : Zbornik radova 1. kongresa HKD, Opatija 22-24. travnja 1993;124.
	35.		Jović A,Vallin H, Nekić D. Prevention of left ventricular thrombi in acute myocardial infarction with low-dose Heparin and Aspirin: Prospective randomised trial. Med Jad 1993;23:21-8.
	36.		Jović A,Nekić-Borčilo M,Troskot R, Nekić D. Doppler ehokardiografska analiza učinka miokardijalne ishemije izazvane transezofagusnom atrijskom stimulacijom na dijastoličku funkciju lijeve klijetke. Med Jad 1993;3-4:269-80.
	37.		Jović A,Nekić-Borčilo M,Troskot R, Nekić D, Knežević A, Radoš G. Transezofagusna atrijska stimulacija test za ishemiju miokarda. Liječ Vjesn 1994; 1-2:35-40.
	38.		Jović A, Dujella J, Troskot R, Nekić-Borčilo M. Smrtonosna ruptura ciste u bolesnika s ehinokokozom srca. Liječ Vjesn 1994; 11-12:295-8.
	39.		Antiplatelet Trialists' Collaboration *. Prevention of death,myocardial infarction and strokebv antiplatelet therapy : Collaborative meta-analysis of 266 trials involving 200.000 patients at high risk of occlusive vascular events. British Medical Journal 1994; 308 : 81-106.
	40.		Jović A. Prosudba rizika za trombembolije u bolesnika s kroničnom nereumatskom fibrilacijom atrija. Med Jad 1995;1- 2:41-9.
	41.		Jović A,Knežević A. The role of cardiac mechanoreceptors in the patophysiologic mecahanism of neurally mediated syncope.In: Cardiologia Hungarica 1995; Suppl. 3:16.
	42.		Troskot R, Jović A. Učinak srčane frekvencije na izgled Doppler-ehokardiografske krivulje dijastoličkoga transmitralnog protoka u zdravih osoba. 1995-96;31-32:11-17. Medicina.
	43.		Jović A, Troskot R, Nekić-Borčilo M. Pulsed Doppler evaluation of atrial mechanical function after pharmacological cardioersion of atrial fibrillation. U: European Heart Journal Abstract Supplement XVfflth Congress of the European Society of Cardiology,1996 ; 17:202.
	44.		Jović A. Uloga tilt-table testa u dijagnozi vazovagalne ili neurokardiogene sinkope. Liječ Vjesn 1996;3-4:72-9.
	45.		Knežević A, Jović A. Sublingvalni nitroglicerin za provokaciju vazovagalne sinkope. U :Zbornik radova 2.kongresa HKD, Zagreb 17-19.1istopada 1996;33.
	46.		Jović A, Savić Z. Uloga "Loop ECG recordera" u dijagnostici srčanih aritmija.U : Zbornik radova 2. kongresa HKD, Zagreb 17-19. listopada 1996 ;34.
	47.		Nekić D, Jović A. Koronarografija u O.B. ZADAR- naša iskustva i rezultati.U : Zbornik radova 2. Kongresa HKD, Zagreb 17-19 listopada 1996 ;32.
	48.		Jović A, Nekić-Borčilo M, Zekanović D, Savić Z. Kronotropna funkcija sinusnoga čvora nakon medikamentozne konverzije paroksizmalne fibrilacije atrija u sinusni ritam. U : Zbornik radova 2. Kongresa HKD, Zagreb 17-19. listopada 1996;37.
	49.		Jović A. Rizik za trombembolije u bolesnika s kroničnom nereumatskom fibrilacijom atrija. U : Petrač D.i sur. Fibrilacija atrija. Zagreb,Medicinska Naklada,1996;33-41.
	50.		Jović A, Knežević A, Troskot R, Nekić-Borčilo M,Lozić D. The role of cardiac mechanoreceptors in pathophysiologic mechanism of neurallv mediated syncope. U : Zbornik radova 4A Alpe Adria Cardiology meeting, Građo 1-4. svibnja 1996;55.
	51.		Jović A. Rizik za trombembolije u bolesnika s kroničnom nereumatskom fibrilacijom atrija.U: Petrač D. i sur. Fibrilacija atrija.Zagreb: Medicinska Naklada. 1996;33-41.
	52.		Jović A, Zekanović D, Troskot R. Sinus node automaticity in patients with paroxysmal atrial fibrillation. Journal fur Kardiologie 1997 ;2:20.
	53.		Jović A,Troskot R. Recovery of atrial systolic fanction after pharmacological conversion of chronic atrial fibrillation to sinus rhythm : a Doppler echocardiographic study. HEART 1997;77:46-9.
	54.		Jović A, Zekanović D.Improving of atrial threshold test in the patients with DDD pacing using esophageal ECG leads. Journal far Kardiologie 1997;2:19.
	55.		Jović A. Intermitentna dinamička elektrokardiografija.Ritam 1997; 1:12-16.
	56.		Jović A. Antikoagulantna terapija prije i nakon kardioverzije fibrilacije atrija.U : Knjiga Sažetaka 3 rd. Congress of Croatian Cardiac Society, Zagreb 25-28.11.98.
	57.		Jović A, Nekić D,Matas Ž, Knežević A, Savić Z, Radoš G,Borčilo M, Zekanović D. Prijedlog jedinstvenog hrvatskog registra za bolesnike s akutnim infarktom miokarda(AIM) po uzoru na "NRMT (National Registry For Myocardial Infarction, USA)- Naše dvogodišnje iskustvo.U: Knjiga sažetaka 3 rd. Congress of Croatian Cardiac Society, Zagreb,25-28.11.98.
	58.		Jović A, Troskot R. Chronotropic properties of the sinus node in the patients with paroxysmal atrial fibrillation. Journal of Clinical and Experimental Cardiology, 1998;3:48-51.
	59.		Savić Z,.Jović A,Matas Ž. Promjene u diferencijalnoj krvnoj slici kao rani biološki marker za dijagnozu Akutnog Infarkta Miokarda (AIM). U: Knjiga sažetaka 3 rd Congress of Croatian Cardiac Society,Zagreb 25-28.11.98.
	60.		Jović A. Vazovagalna sinkopa : Tilt-table test da ili ne ? U : Knjiga sažetaka 3 rd Congress of Cardia Society, Zagreb, 25-28.11.98.
	61.		Jović A, Knežević A: Dijagnostičke kontroverze farmakaloškog provokacijskog Tilt-table testa. U: Knjiga sažetaka 3rd. Congress of Croatian Cardiac Society, Zagreb, 25-28.11.98.
	62.		Knežević A, Jović A. Proturiječnosti o Dijagnostičkoj vrijednosti bazalnog tilt-table testa u bolesnika sa sinkopom. U: Knjiga sažetaka 3 rd. Congress of Croatian Cardiac Society,Zagreb,25-28.11.98.
	63.		Jović A, Borčilo M. Programirana TEAS tijekom fizičkog opterećenja u dijagnostici supraventrikulskih tahikardija.U : Knjiga sažetaka 3 rd. Congress of Croatian Cardiac Society,Zagreb,25-28.11.98.
	64.		Knežević A, Jović A: Propisivanje ACE-inhibitora pri otpustu bolesnika s akutnim infarktom miokarda.U : Knjiga sažetaka 3 rd.Croatian Cardiac Society, Zagreb,25-28.11.98.
	65.		Nekić D, Jović A. Neselektivni prikaz arterije mamarije interne -naša iskustva.U : Knjiga sažetaka 3 rd. Congress of Croatian Cardiac Society, Zagreb, 25-28.11.98.
	66.		Borčilo M, Jović A .Kompresija aksilarne vene generatorom kao komplikacija nakon ugradnje elektrostimulatora srca. U : Knjiga sažetaka 3 rd Congress of Croatian Cardiac Society,Zagreb,25-28.11.98.
	67.		Jović A. Mechanisms of Pharmacological Conversion of Atrial Fibrillation by Class I and Class III Drugs.In Abstract Book "Advancement in diagnosis and treatment of cardiac arrhythmias'\Zagreb, March.27.98.
	68.		Žura T, Ražov M, Jović A. Intenzivni nadzor nad bolesnikom s akutnim infarktom miokarda (AIM) tijekom trombolitičke terapije i.v.streptokinazom. U: Zbornik radova.Treći stručni skup medicinskih sestara i medicinskih tehničara intenzivne medicine, Brijuni 15-18. lipnja 1998,11-13.
	69.		Glavan R, Butić M, Jović ATilt-table test u dijagnostici vazovagalne sinkope.U: Zbornik radova,Treći stručni skup medicinskih sestara i medicinskih tehničara intenzivne medicine, Brijuni,15-18-lipnja 1998, 44.
	70.		Jović A, Borčilo M. Knežević A. Sinus node automaticity and generation function in patients with cardionhibitory neurocardiogenic syncope.Mediteranean Journal of Pacing and Electrophysiology 1999, 1:227-7.
	71.		Jović A. Doprinos transezofagusne stimulacije atrija u dijagnostici supraventrikulske tahikardije. U : Petrač D i sur. Supraventrikulske tahikardije-dijagnostika i liječenje.Zagreb, Alfa,1999;49-59.
	72.		Jović A, Borčilo M, Savić Z. Diagnostic value of transesophageal electrogram comparing with intracardial recording in chronic atrial fibrillation. In: Abstract Book "8 * Alpe Adria Cardiology Meeting", Portorož May 24-27.2000.
	73.		Jović A, Borčilo M, Knežević A. Sinus node automaticity in patients with vasovagal syncope. In: Abstract Book "4th Alpe Adria Cardiology Meeting", Portorož May, 24-27. 2000.
	74.		Jović A. Proarrhythmia as a mechanism of sudden cardiac death. In Abstract Book  « Symposium of the working Group of Arrhythmias of the Croatian Cardiac Society-Sudden Cardiac Death: How to Identify and Treat Patients at Risk? « Zagreb April,7.2000.
	75.		Jović A. Elektrostimulacija srca kod vazovagalne sinkope.U Knjiga sažetaka"Elektrostimulacija srca: umijeće sadašnjosti, izazov budućnosti". Zagreb,Novembar, 17.2000.
	76.		Jović A. Fibrilacija atrija-današnji stavovi i smjernice za budućnost. Acta Medica Croatica,Supplement 1,2000, 54:13-17.
	77.		Jović A. Borčilo M, Knežević A. Timing of first recurrence of syncope predicts syncopal frequency after a positive tilt table test result. Acta clin Croat; 40 (Suppl): 68,2001.
	78.		Žura T, Jović A. Hitna Transezofagusna elektrostimulacija atrija u bolesnika sa supraventrikulskim poremećajima ritma. U : Zbornik Radova VI Stručnog Skupa HUMS-a-Sekcije za anesteziologiju,reanimatologiju i intenzivno liječenje. Str. 80-81.Brijuni 18-21. lipnja 2001, Tisak,Zagreb2001.
	79.		Glavan R, Jović A.   Intermitentna dinamička elektrokardiografija u dijagnostici paroksizmalnih poremećaja ritma i sinkope. U: Zbornik Radova VI Stručnog Skupa HUMS-a Sekcija za anesteziologiju,reanimatologiju i intenzivno liječenje, Str.73-6.Brijuni 18-21. lipnja 2001. Tisak,Zagreb 2001.
	80.		Jović A, Borčilo M, Knežević A. Timing of first recurrence of vasovagal syncope. Europace Supplements, 2; October 2001,C-19.
	81.		The Hirulog and Early Reperfusion or Occlusion (HERO)-2 Trial investigators * Thrombin-specific antcoagulation with bivalirudin versus heparin in patients receiving fibrinolytic therapy for acute myocardial infarction. The Lancet,2001 ; 358 : 1855-63.
	82.		Antithrombotic Trialists Collaboration. Collaborative meta-analysis of randomised trials of antiplatelet therapy for prevention of death, myocardial infarction,and stroke in high risk patients. British Medical Journal, 2002 ;324:71-86
	83.		Jović A,M.Borčilo,A.Knežević,D. Zekanović. The first recurrence of syncope 1 month after a positive head-up tilt table test result predicts syncopal freq. in the long-term follow-up.European Heart Journal.Abbstract Supplement  ;23 Aug/Sep. 2002.
	84.		Jović A, Borčilo M, Radoš G, Šikić A. The first recurrence of syncope within 1 month after a positive head-up tilt-table test predicts svncopal frequency in the long term follow-up. XXII World Congres on electrophysiology and pacing, Hong Kong, PACE ; Supl 1. 2003.
	85.		Zekanović D, Jović A, Borčilo M. Transesophageal electrophysiology testing for AVN-tachycardias at rest and during physical exercise. Mediteranean Journal of Pacing and Electrophysiology:2003;5:26.
	86.		Jović A. Tehnički aspekti biventrikulske elektrostimulacije srca. U:Knjiga Sažetaka II Hrvatskog simpozija o zatajivanju srca. Opatija, October 10-12. 2003.
	87.		A to Z Investigators.   Safety and Efficacy of Enoxparin vs Unfractionated Heparin in Patients With Non-ST-Segment Elevation Acute Coronary Syndromes Who Receive Tirofiban and Aspirin. JAMA, 2004 ; 292:55-64.
	88.		Jović A, Gjorgov N. Cardiac resynchronisation therapy- technical and practical aspects of implantation procedure.Liječnički Vjesnik, 2004 ; Supl. 1:55.
	89.		Jović A,Knežević A. Vasovagal syncope- how far we are from optimal treatment. Liječnički Vjesnik, 2004 ; Supl. 1:56.
	90.		Jović A,Gjorgov N, Nekić D, Zekanović D, Savić Z. Intrakardijalna elektrokonverzija tijekom EPS. Liječnički Vjesnik, 2004 ; Supl. 1:57.
	91.		Knežević A, Šikić A, Jović A. Prehospitalna primjena acetilsalicilne kiseline u bolesnika sa suspektnim akutnim koronarnim sindromom. Liječnički Vjesnik, 2004 ; Supl. 1:58.
	92.		Petrovski B, Kotevski V, Hristovski Ž,Bušljetić O,Kostov J,Zimbakov Ž,Jović A,NekićD,ZekanovićD,SavićZ. Project for early treatment of acute myocardial infarction. Liječnički Vjesnik, 2004 ; Supl. 1:59.
	93.		Jović A. Rhythm versus rate control in atrial fibrillation treatment. Abstract Book 6. International Symposium on Cardiac Arrhythmias. Zagreb, travanj 2004.
	94.		Jović A.  Zatajivanje srca izazvano tahikardijom. U Abstract Book, 7. Hrvatski Simpozij o Aritmijama i Elektrostimulaciji srca.Zagreb ožujak 2006.
	95.		Jović A, Bilić B. Magnetic resonance imaging (MR) as an emerging technique for the transmural characterisation of injured myocardium in the patients with acute myocardial infarction.In Abstract Book 14th Alpe Adria Cardilogy Meeting and 1st International Congress of the Croatian Cardiac Society. Cavtat, May 3-7 2006.
	96.		Knežević A, Jović A,Nekić –Borčilo M, Zekanović D,Patrk J. Time to syncope during tilt-table test due to type of response, age and gender. In Abstract Book 14th Alpe Adria Cardilogy Meeting and 1st International Congress of the Croatian Cardiac Society. Cavtat, May 3-7 2006.
	97.		Jović A, Brugada P, Geelen P,Moković I. Persistent non-sustained ventricular tachycardia induced tachycardiomyopathy. In Abstract Book 14th Alpe Adria Cardilogy Meeting and 1st International Congress of the Croatian Cardiac Society. Cavtat, May 3-7 2006.
	98.		Jović A, Brugada P, Vokač D. Tachycardia-mediated cardiomyopathy-own experiences, diagnosed and «cured» cases. In Abstract Book 14th Alpe Adria Cardilogy Meeting and 1st International Congress of the Croatian Cardiac Society. Cavtat, May 3-7 2006.
	99.		Jović A, Vokač D, Gjorgov N, Savić Z, Šikić A,Anić A.  Radiofrequency  (RF) ablation for tachycardias in General Hospital of Zadar. In Abstract Book 14th Alpe Adria Cardilogy Meeting and 1st International Congress of the Croatian Cardiac Society. Cavtat, May 3-7 2006.
	100.		Jović A,Nekić D, Zekanović D,Patrk J,Šušak Z. Coronary reperfusion with primary percutaneous coronary interventions (PCI) in General Hospital of Zadar. In Abstract Book 14th Alpe Adria Cardilogy Meeting and 1st International Congress of the Croatian Cardiac Society. Cavtat, May 3-7 2006.
	101.		 Jović A.  Control of ventricular rate in atrial fibrillation- pharmacologic therapy. U Abstract Book, 8. Hrvatski Simpozij o Aritmijama i Elektrostimulaciji srca.Zagreb,ožujak, 2007.
	102.		Jović A, Rate control strategy in the patiens with atrial fibrillation. U Abstract Book,  MACCCS 2007 19th Anual Meeting of the Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery.  Opatija, September ,2007.
	103.		Zekanović D,Patrk J,Nekić Borčilo M, Jović A, Pavešić K. Multislice computed tomography coronary angiography in patients with suspected coronary artery disease- own experience. U Abstract Book,  MACCCS 2007 19th Anual Meeting of the Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery.  Opatija, September ,2007.
	104.		Knežević A, Patrk J, Nekić D, Jović A. Prehospital use of acetylsalicylic acid in patients with a suspect acute coronary syndrme. U Liječnički Vjesnik, 7th. Congress of the Croatian Cardiac Society, Opatija 2008.
	105.		Anić A, Bakotić Z,JovićA. Thrombolysis related intracranial haemorrhage in patients older than 75 years treated for ST elevation myocardial infarction. U Liječnički Vjesnik, 7th. Congress of the Croatian Cardiac Society, Opatija 2008.
	106.		Anić A.JovićA,Bakotić Z, Nekić D. Identification of radiolucent area within cardiac silhouette and its relation to the coronary sinus ostium. U Liječnički Vjesnik, 7th. Congress of the Croatian Cardiac Society, Opatija 2008.
	107.		Jović A.  Risk stratification in patients with syncope.  U Abstract Book, 11.  Croatian Symposium on Arrhythmias and Cardiac Pacing, Zagreb   March, 2010.
	108.		  Jović A.  et al.  Transradial Approach for Coronary Angiography and Interventions.U Liječnički Vjesnik, 8.th Congress of the Croatian Cardiac Society with International Participation. Opatija 2010.
	109.		Jović A, et al. The Fragment of PTCA wire in coronary artery-leave it or retrieve it ?!  U Liječnički Vjesnik. 8.th Congress of the Croatian Cardiac Society with International Participation. Opatija 2010.
	110.		Jović A. Patrk J,  et al. Interventricular septal rupture following myocardial infarction. U Liječnički Vjesnik. 8.th Congress of the Croatian Cardiac Society with International Participation. Opatija 2010.
	111.		 Jović A. Knežević A Dijagnoza i liječnje vazovagalne sinkope. U Liječnički Vjesnik. 8.th Congress of the Croatian Cardiac Society with International Participation. Opatija 2010.
	112.		 Jović A. Emergency Departement Evaluation Transient Loss of Consciousness (TLOC). U Abstract Book, 12.  Croatian Symposium on Arrhythmias and Cardiac Pacing, Zagreb   March, 2011.
	113.		Jović A.  Starting transradial approach. U Abstract Book 4th National Meeting On Interventional Cardiology and Fellows Course with International Participation, Dubrovnik,March, 2011.
	114.		Nakić D, Včev A, Jović A, Patrk J, Zekanović D, Klarin I, Ivanac K, Mrđen A, Balen S. Helicobacter Pylori Infection and Acute Myocardial Infarction.  Coll. Antropol. 2011;35:3